Zaman (dagblad), een Turks dagblad
 Zaman (film), een Vlaamse film uit 1983 van Patrick Le Bon
 Zaman (Russische band), een Russische band uit Basjkirostan
 de Belgische spoorlijn 143
 Zaman, een geslacht uit het Waasland.